Нульовий підсумок — 21-й епізод 4-го сезону серіалу «Цілком таємно».
 Нульовий підсумок мислення — психологічне поняття.
 Антагоністична гра (Zero-sum game).
 Проблема нульового підсумку (Zero-sum problem).